Афінський договір (1979) — Договір про приєднання до Європейського Союзу Греції, підписаний 28 травня 1979 року.
 Афінський договір (2003) — Договір про приєднання до Європейського Союзу Чехії, Кіпру, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини та Словенії, підписаний 16 квітня 2003 року.